Henriettenplatz steht für
Henriettenplatz (Berlin)
Henriettenplatz (Wien)